Hércules es el nombre de varias películas sobre el mito de Hércules.
 Hércules, película de 1958 protagonizada por Steve Reeves.
 Hércules, película de 1983 dirigida por Luigi Cozzi, protagonizada por Lou Ferrigno.
 Hércules, película animada de 1997 de Disney.
 Hércules: El origen de la leyenda, película de 2014 de Renny Harlin.
 Hercules: The Thracian Wars, película de 2014 de Brett Ratner.